Luigi Mariotti ist der Name folgender Personen:

* Luigi Mariotti, eigentlich Antonio Carlo Napoleone Gallenga (1810–1895), italienischer Schriftsteller und Politiker
 Luigi Mariotti (Bischof) (1818–1890), italienischer Bischof
 Luigi Mariotti (Politiker) (1912–2004), italienischer Politiker